Соціалісти́чна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах.

 Соціалістична вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Соціалістична вулиця — вулиця в місті Луганськ.

 Соціалістична вулиця — колишня назва вулиці Спаська у місті Балта.
 Соціалістична вулиця — колишня назва Каштанової вулиці в смт Високий.
 Соціалістична вулиця — колишня назва вулиці Свободи в смт Вільшана Черкаської області.
 Соціалістична вулиця — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в місті Городище.
 Соціалістична вулиця — колишня назва вулиці Павла Чубинського в місті Дніпро.
 Соціалістична вулиця — колишня назва Оптимістичної вулиці в місті Запоріжжя.
 Соціалістична вулиця — колишня назва вулиці Левка Мацієвича в місті Київ.
 Соціалістична вулиця — колишня назва вулиці Василя Стуса в місті Краматорськ.
 Соціалістична вулиця — колишня назва Синьоводської вулиці в місті Кривий Ріг.
 Соціалістична вулиця — колишня назва вулиці Івана Олинського в місті Кропивницький.
 Соціалістична вулиця — колишня назва Святкової вулиці в місті Маріуполь.
 Соціалістична вулиця — колишня назва Вишневої вулиці в місті Мирноград.
 Соціалістична вулиця — колишня назва вулиці Юрка Тютюнника в місті Овруч.
 Соціалістична вулиця — колишня назва Покровської вулиці в місті Первомайськ Миколаївської області.
 Соціалістична вулиця — колишня назва Поштової вулиці в місті Покровськ.
 Соціалістична вулиця — колишня назва Волонтерської вулиці в місті Харків.

Вулиці